Гуарокуйя (Энрикильо) (ум. ) — индейский касик (вождь), правитель горной области Баоруко, последний руководитель восстания индейцев-таино против испанского владычества на острове Эспаньола (Гаити).

Биография 
Сын касика Максикатекса, касика из горной области Баоруко, погибшего во время сожжения испанцами большого дома Анакаоны. Он был спасён от смерти Бартоломе де Лас-Касасом и отвезён в монастырь францисканцев. Здесь Гуарокуйя познакомился с западной культурой и принял христианство под именем Энрикильо. Монахи обучили его читать и писать по-испански. Повзрослев, он женился на Менсии (в записях Лас-Касаса — Люсия), дочери испанца Эрнандо де Гевары и Хигемоты, дочери Анакаоны.

Под властью касика Энрикильо находилось до 1,5 тысячи индейцев-таино. Энрикильо вместе со своими подданными был отдан в услужение Франческо де Валенсуэле, который относился к нему с уважением и редкой любовью. После смерти старого хозяина Энрикильо перешёл во владение его сына Андресу де Валенсуэла, который не любил его и обращался с ним как со своей собственностью. Кроме того, новый хозяин попытался отобрать у Энрикильо его красавицу-жену Менсию, которая из-за своей светлой кожи походила на испанку. Энрикильо высказал свои обиды хозяину, который приказал его избить палками. Тогда касик обратился с жалобой к вице-губернатору Педро де Вадильо, но тот поддержал Андреса де Валенсуэла и говорят даже, что он не то бросил его в тюрьму, не то посадил в колодки. Выйдя на свободу, Энрикильо отправился в город Санто-Доминго, где представил жалобу в суд. Суд же выправил ему охранное свидетельство, но дело его бесповоротно передал названному Вадильо.

Тогда, согласно легенде, Энрикильо снял с себя рубашку, которая символизировала жизнь среди испанцев, и вместе со своей женой Менсией и несколькими индейцами, устав терпеть притеснения испанского наместника и отчаявшись добиться справедливости законным путём, ушёл в горы, которые могли надежно укрыть беглецов от преследователей. Энрикильо бежал в горы Баоруко, владения своего отца. Вскоре к нему присоединились многие касики: Хигуамуко, Инкакера, Энтрамбагурес, Матайко, Васа, Майбона, а также другие, известные лишь под именам, полученным при крещении: Гаскон, Вильягран, Тамайо, Веласкес, Антон и Эрнандес дель Баоруко.

Согласно историку Конкисты Бартоломе Лас-Касасу, Энрикильо в 1518 — 1519 годах возглавил индейское восстание на острове Гаити, продолжавшееся 13-14 лет. Энрикильо со своими сторонниками бежал в горы, откуда стал вести партизанскую борьбу против испанских захватчиков. Индейцы, жившие в посёлках, стали отнимать оружие у испанцев и присоединяться к повстанцам. Энрикильо разместил самых храбрых касиков в стратегических пунктах горного района Баоруко. Женщины, дети и старики были переселены в отдалённые места. Он разделил своих людей на группы, которые укрылись в горах, наблюдая за равниной, откуда должны были наступать испанские каратели. Сам Энрикильо держал в секрете своё местопребывание и подолгу нигде не задерживался, опасаясь предательства.

Все попытки испанских властей разгромить восставших мятежников или взять их хитростью были безрезультатны. Испанцы неоднократно наступали на район Сьерра-дель-Баоруко, но потерпели поражение. Слава об Энрикильо разнеслась по всему острову и достигла берегов Испании. Индейцы стали уходить от своих испанских хозяев и пополнять ряды восставших. Энрикильо запрещал убивать испанцев, он хотел только добиться уважения для своего народа и защитить его.

Между тем победы Энрикильо воодушевили индейцев. Касик Сигуайо, происходивший из карибского племени сигуайо, поднял мятеж в Королевской долине («Вега Реаль»). Он совершал набеги на окрестные рудники и поселения, чтобы захватить там оружие. В конце концов испанцы заманили Сигуайо в узкое ущелье, где после ожесточённого боя он был убит. На севере Эспаньолы поднял восстание касик по имени Тамайо, который совершал рейды по всему острову в поисках оружия и одежды. Тамайо со своим отрядом присоединился с Энрикильо. Касик Энрикильо, используя хорошее знание тактики и методов испанцев, сумел избежать разгрома и так досаждал конкистадорам ещё одиннадцать лет.

В конце концов, испанские власти на острове были вынуждены заключить с индейцами-таино мирное соглашение при посредничестве одного из менторов Энрикильо Бартоломе Лас-Касаса. Энрикильо был «прощён», за остатками выживших таино (около 4 тысяч человек) признавалось право на гарантию неприкосновенности и собственность, и они смогли обосноваться в районе Бойя, где занялись сельским хозяйством. Однако в конечном итоге соглашение не имело практического значения для индейцев, так как количество таино на острове очень стремительно сокращалось, а сам касик Энрикильо скончался в сентябре 1535 года от туберкулеза в возрасте тридцати трех лет в Асуа.

Литература 
 Хосефина Олива де Коль. Сопротивление индейцев испанским конкистадорам. — М.: Прогресс, 1988. — ISBN 5-01-001087-9. — С. 49—54.
 Бартоломе де Лас-Касас. История Индий. — СПб.: Наука, 2007. — ISBN 978-5-02-026522-6. — С. 387—398.
 Мануэль Гальван. Энрикильо. — М.: Гослитиздат, 1963. — 480 с. — (Библиотека исторического романа).

История Гаити
Вожди индейцев Вест-Индии